Heliotrop bezeichnet:
 Sonnenwenden (Heliotropium), eine Pflanzengattung
 Heliotrop (Mineral), eine lauchgrüne Varietät des Quarzes
 Heliotrop (Messgerät)
 Heliotrop (Gebäude), ein Gebäude in Freiburg
 Skaphe, eine bestimmte Art Sonnenuhr
 einen Gedichtband von Eva Strittmatter
 Heliotrop, einen Lackfarbton, der beim Trabant P 50 und P 60 Verwendung fand
 Vanilleblume

Siehe auch:
 Heliograph
 Heliostat
 Sonnenbeobachtung